Catherine Léger ist der Name folgender Personen:

* Catherine Léger (Schriftstellerin) (* 1980), kanadische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Catherine Léger (Leichtathletin) (* 2000), kanadische Leichtathletin